Plaats in Indonesië
 Langgenharjo (Juwana), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Langgenharjo (Margoyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java